

Населені пункти та їхні частини
 Ліпа — село в гміні Зембіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ліпа — село в гміні Болькув Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ліпа — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ліпа — село в гміні Єднорожець Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпа — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпа — село в гміні Рацьонж Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпа — село в гміні Пултуськ Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпа — село в гміні Реґімін Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпа — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Липа (Ліпа) — село в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліпа — село в гміні Заклікув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліпа — село в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ліпа — село в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ліпа — село в гміні Шамоцин Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Ліпа — село в гміні Ричивул Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Ліпа — частина села Дзержави в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ліпа — частина села Нова Малішева в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпа — частина села Радомиці в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ліпа — лісова осада в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства

Ліпа (Гавличкув-Брод)
 Ліпа (Злін)

Примітки